, es un nombre común japonés, empleado tanto como nombre propio y apellido. También es el nombre dado a varios lugares. Formas alternativas de escribirlo son 和泉, 泉水, いずみ e いづみ.

Lugares 
Izumi (Osaka), una ciudad en Osaka.
Izumi (Kagoshima), una ciudad en Kagoshima.
Izumi (Kumamoto), una población en Kumamoto.
Izumi-ku (Sendai), un barrio de Sendai.
Izumi-ku (Yokohama), un barrio de Yokohama.
Provincia de Izumi, una antigua provincia japonesa.
Izumi (Tokio), una población en Tokio.
Dominio de Izumi, un dominio del período Edo, al sur de la provincia de Mutsu.

Personas

Nombre 
Izumi Aki, actriz nacida en 1960.
Izumi Inamori, actriz nacida en 1972.
Izumi Matsumoto, mangaka nacido en 1958. Nombre real Kazuya Terashima.
Izumi Mori, actriz y modelo.
Izumi Sakai (1967–2007), cantante.
Izumi Takemoto, mangaka e ilustrador nacido en 1958.
Izumi Kazuto, mangaka nacida en 1979.
Izumi Nakadai, miembro de Bon-Bon Blanco.
Izumi Ochiai, miembro fundador de la banda AION.
Izumi Todo, seudónimo colectivo empleado por el personal de Toei Animation.

Apellido 
Aki Izumi, actriz.
Kyōka Izumi (1873–1939), autor japonés.
Shigechiyo Izumi (1865–1986), supercentenario japonés.
Tokuji Izumi (nacido en 1939), miembro del Tribunal Supremo japonés.
Rei Izumi, mangaka japonesa.
Kaneyoshi Izumi, mangaka japonesa.
Hiroshi Izumi (nacido en 1982), artista marcial.
Masayuki Izumi (nacido en 1980), actor.

Astronomía 
 (6089) Izumi, un asteroide del cinturón de asteroides.

Buques 
 Izumi, un crucero protegido.

Personajes ficticios

Nombre 
Izumi (Shelly), personaje de Pokémon.
Izumi Curtis, personaje de Fullmetal Alchemist.
Izumi Izosaki, personaje de I"s.
Izumi Kanai, personaje de Battle Royale.
Izumi Orimoto, personaje de Digimon Frontier.
Izumi Sano, personaje de Hanazakari no Kimitachi E.
Izumi Sawatari, personaje de Kore ga Watashi no Goshūjin-sama.
Izumi Sena, personaje de Love Stage!!.
 Izumi Uchiha, personaje de Naruto.

Apellido 
Ako Izumi, personaje de Mahō Sensei Negima!
Izzy Izumi, personaje de Digimon Adventure.
Konata Izumi, protagonista de Lucky☆Star.
Mitsuki Izumi, personaje de Idolish7.
Kyōka Izumi, personaje de Bungō Stray Dogs.
Iori Izumi, personaje de Idolish7.
Shion Izumi, personaje de Gantz.
Sagiri Izumi, personaje de Eromanga-Sensei.
Masamune Izumi, personaje de Eromanga-Sensei.
Kouta Izumi, personaje de My Hero Academia

Nombres japoneses
Apellidos japoneses